

Giorno 1 (27 Agosto) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Grigor Dimitrov [8],  Kyle Edmund [16],  Roberto Bautista Agut [19],  Damir Džumhur [24]
 Singolare femminile:  Simona Halep [1],  Anastasia Pavlyuchenkova [27],  Magdaléna Rybáriková [31]
 Programma della giornata

Giorno 2 (28 Agosto) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Marco Cecchinato [22],  Adrian Mannarino [29],  Filip Krajinović [32] 
 Singolare femminile:  Coco Vandeweghe [24],  Anett Kontaveit [27]
 Programma della giornata

Giorno 3 (29 Agosto) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Stefanos Tsitsipas [15],  Jack Sock [18]
 Singolare femminile:  Julia Görges [9],  Garbiñe Muguruza [12],  Daria Gavrilova [25],  Maria Sakkarī [32]
 Doppio maschile:  Oliver Marach /  Mate Pavić [1]
 Doppio femminile:  Nicole Melichar /  Květa Peschke [8],  Alicja Rosolska /  Abigail Spears [12]
 Programma della giornata

Giorno 4 (30 Agosto) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Pablo Carreño Busta [12],  Fabio Fognini [14],  Chung Hyeon [23]
 Singolare femminile:  Caroline Wozniacki [2],  Daria Kasatkina [11]
 Doppio femminile:  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez [5],  Miyu Katō /  Makoto Ninomiya [16]
 Doppio misto:  Chan Hao-ching /  Henri Kontinen [3],  Demi Schuurs /  Matwé Middelkoop [6]
 Programma della giornata

Giorno 5 (31 Agosto) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Karen Khachanov [27],  Denis Shapovalov [28],  Fernando Verdasco [31]
 Singolare femminile:  Venus Williams [16],  Barbora Strýcová [23]
 Doppio maschile:  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău [6],  Raven Klaasen /  Michael Venus [8],  Feliciano López /  Marc López
 Doppio femminile:  Kiki Bertens /  Johanna Larsson [9],  Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan [10],  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu [15]
 Programma della giornata

Giorno 6 (1º settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Alexander Zverev [4],  Diego Schwartzman [13],  Lucas Pouille [17],  Richard Gasquet [26],  Nick Kyrgios (30) 
 Singolare femminile:  Angelique Kerber [4],  Petra Kvitová [5],  Caroline Garcia [6],  Jeļena Ostapenko [10],  Kiki Bertens [13]
 Doppio maschile:  Henri Kontinen /  John Peers [2]
 Doppio femminile:  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan [4]
 Doppio misto:  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić [1]
 Programma della giornata

Giorno 7 (2 settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Kevin Anderson [5],  Borna Ćorić [20],  Milos Raonic [25] 
 Singolare femminile:  Elina Svitolina [7],  Elise Mertens [15],  Ashleigh Barty [18] 
 Doppio maschile:  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut [9]
 Doppio femminile:  Raquel Atawo /  Anna-Lena Grönefeld [14]
 Doppio misto:  Katarina Srebotnik /  Michael Venus [7],  Abigail Spears,  Juan Sebastián Cabal [8]
 Programma della giornata

Giorno 8 (3 settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Roger Federer [2],  David Goffin [10] 
 Singolare femminile:  Maria Sharapova [22],  Aryna Sabalenka [26],  Dominika Cibulková [29]
 Doppio maschile:  Ivan Dodig /  Marcel Granollers [11],  Robin Haase /  Matwé Middelkoop [14]
 Doppio femminile:  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová [3]
 Doppio misto:  Nicole Melichar /  Oliver Marach [2]
 Programma della giornata

Giorno 9 (4 settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Dominic Thiem [9],  John Isner [11]
 Singolare femminile:  Sloane Stephens [3],  Karolína Plíšková [8]
 Doppio maschile:  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin [15]
 Doppio femminile:  Lucie Hradecká /  Ekaterina Makarova [6] 
 Doppio misto:  Andrea Sestini Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin [5]
 Programma della giornata

Giorno 10 (5 settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Marin Čilić [7]
 Singolare femminile:  Carla Suárez Navarro [30]
 Doppio maschile:  Jamie Murray /  Bruno Soares [4]
 Doppio femminile:  Elise Mertens /  Demi Schuurs [7] 
 Programma della giornata

Giorno 11 (6 settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Madison Keys [14],  Anastasija Sevastova [19]
 Doppio maschile:  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah [5]
 Doppio femminile:  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková [1] 
 Programma della giornata

Giorno 12 (7 settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Rafael Nadal [1],  Kei Nishikori [21]
 Doppio maschile:  Łukasz Kubot,  Marcelo Melo [7]
 Programma della giornata

Giorno 13 (8 settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Serena Williams [17] 
 Doppio maschile in carrozzina:  Stéphane Houdet,  Nicolas Peifer [1]
 Doppio femminile in carrozzina:  Marjolein Buis,  Aniek van Koot [2]
 Quad doppio:  Dylan Alcott,  Bryan Barten [2]
 Programma della giornata

Statistiche della finale femminile

Giorno 14 (9 settembre) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Juan Martín del Potro [3] 
 Doppio femminile:  Tímea Babos,  Kristina Mladenovic [2]
 Singolare ragazze:  Clara Burel [11]
 Singolare maschile in carrozzina:  Shingo Kunieda [1]
 Singolare femminile in carrozzina:  Yui Kamiji [2]
 Programma della giornata

Statistiche della finale maschile 

US Open 2018